My Melody es un personaje producido por la compañía japonesa Sanrio. Es una coneja blanca y siempre usa una capucha roja o rosa.

Su mejor amigo es Flat un ratón de piel azul y Piano una oveja blanca que al igual que My Melody usa una capucha rosa.

El 3 de abril de 2005 la televisora TXN comenzó a transmitir una serie basada en My Melody producida por TV Osaka llamada Onegai My Melody (おねがいマイメロディ). Este anime también inspiró un juego para el Nintendo DS llamado Onegai My Melody: Yume no Kuni no Daibouken (おねがいマイメロディ～夢の国の大冒険～). My Melody también tuvo su aparición en la serie The Adventures of Hello Kitty & Friends del año 2008. Allí aparece sin boca, con su capucha roja y su rival no está.

Historia 
My Melody fue lanzada en 1975 y su mercancía salió al mercado al final de ese año. Al principio fue dirigida hacia niñas pequeñas, pero al igual que Hello Kitty su popularidad incrementó entre personas de todas las edades, en especial en Asia.

Al principio fue el personaje de ficción de Caperucita Roja en una versión de la historia con personajes animales. El nombre "My Melody" apareció por primera vez en 1976 y pronto la conexión a Caperucita Roja desapareció prácticamente. Sus amigos animales fueron lanzados a partir de 1976. Su popularidad bajó al final de los 80s, aunque en 1996, por petición de fanes se comenzó a sacar al mercado su mercancía de nuevo y sigue teniendo gran popularidad, en especial en Japón.

Descripción Física 
My Melody fue el primer personaje de un conejo lanzado por Sanrio. Ella es completamente blanca, aunque siempre usa una capucha roja o rosa y un adorno en el lado derecho de su cabeza, el cual suele ser una flor blanca o un moño. Su nariz es amarilla, sus ojos son negros y su oreja izquierda suele estar baja.

Perfil Oficial de My Melody 
 Nombre: My Melody 
 Cumpleaños: 18 de enero
 Lugar de nacimiento: Bosque de Maryland
 Diversión favorita: Hornear brownies con su mamá
 Comida favorita: Pastel de Almendra
 Mejor amigo: Un ratón llamado Flat
 Descripción: Vive con su mamá, su papá, su abuela, su hermano Rhythm y su alter ego Kuromi

Enlaces externos 
 Sanrio site - My Melody

Personajes de manga y anime
Sanrio
Conejos de ficción